Norrhult kan syfta på:

Norrhult, Uppvidinge kommun – en plats i Uppvidinge kommun i Kronobergs län
Norrhult, Västerviks kommun – en småort i Västerviks kommun